«Nobody» () — песня американского рэпера Chief Keef при участии Канье Уэста. Она была выпущена 15 декабря 2014 года, как первый и единственный сингл с одноимённого альбома.

Описание 
«Nobody» сэмплирует песню 1973 Уилли Хатча «Brother's Gonna Work It Out», который также сэмплировал Chance the Rapper на микстейпе Acid Rap. Куплет Уэста содержит тяжёлый автотюн, смешанный с его чувствами.

Выпуск 
18 августа 2014 Keef поделился отрывком песни в Instagram. Обложка была выложена им же 2 сентября. Было анонсировано 22 ноября 2014, что песня будет выпущен 2 декабря и будет включён в одноимённый альбом Keef, так как раньше ходили слухи, что «Nobody» сингл с Bang 3. Песня вышла 15 декабря 2014.

Критический приём 
В Vibe похвалили обоих артистов, они описали песню как: «автоматически настроенные мелодии, отражающие то, как они оба превратили что-то в ничто». Тем не менее, в Pitchfork похвалили только работу Keef, описывая его куплет: «самым грубым и самым честным».

Примечания 

Песни Канье Уэста
Песни, написанные Канье Уэстом
Песни 2014 года
Песни Chief Keef